Lex Iulia (anche Lex Julia, o Legge Giulia)
Lex Iulia de civitate
Lex Iulia Municipalis
Lex Iulia maiestatis
Lex Iulia de repetundis
Lex Iulia iudiciorum privatorum
Lex Iulia iudiciorum publicorum
Lex Iulia de Maritandis Ordinibus
Lex Iulia de adulteriis coercendis